Klisa (Velika), plaats in Kroatische gemeente Velika
Klisa (Lipik), plaats in Kroatische gemeente Lipik